Йерба-Буэна:

 Йерба-Буэна — в XIX веке: поселение на берегу залива Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Впоследствии переименовано в Сан-Франциско, штат Калифорния
 Йерба-Буэна — остров, расположенный в заливе Сан-Франциско.
 Йерба-Буэна — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.